Falsa-coral é um vernáculo comum a várias espécies de serpentes das Américas das famílias Dipsadidae (49 espécies), Colubridae (2 espécies) e Aniliidae (1 espécie) que mimetizam as cobras-corais:

Apostolepis assimilis
Erythrolamprus aesculapii
Lampropeltis triangulum
Oxyrhopus guibei
Oxyrhopus trigeminus

Ver também
 Cobra-coral
Desambiguações de animais